Prinsessan Anne, Elizabeth Alice Louise av Storbritannien, född 15 augusti 1950 på Clarence House i London, är dotter till drottning Elizabeth II och prins Philip, hertig av Edinburgh, och enda syster till Charles III. 

Hon deltog i sommar-OS 1976 i det brittiska laget i fälttävlan, var ordförande för Fédération Équestre Internationale mellan 1986 och 1994 (en roll hon övertog från sin far) och är sedan 1988 ledamot av Internationella olympiska kommittén. Prinsessan ägnar sig mycket åt välgörenhet, särskilt för barn.

Idrottskarriär 

Hästsport är ett av hennes stora intressen och hon är en mycket skicklig ryttare. Vid 21 års ålder vann hon en individuell guldmedalj vid europamästerskapen i fälttävlan 1971 i Burghley. Fyra år senare vann hon både en individuell silvermedalj och silvermedalj med laget vid europamästerskapen i fälttävlan 1975 i Luhmühlen. Hon deltog i det brittiska laget i fälttävlan i Olympiska spelen i Montréal 1976, som för övrigt hennes mor i egenskap av Kanadas drottning officiellt öppnade.

Prinsessan Anne var ordförande i det Internationella ridsportförbundet, Fédération Équestre Internationale (FEI), från 1986 till 1994. Under hennes tid som ordförande för FEI hölls det första Ryttar-VM i Stockholm 1990. Hennes dotter Zara Phillips tävlar också i fälttävlan och har medaljer från OS, VM och EM.

Prinsessan är ledamot av Internationella olympiska kommittén (IOK) sedan 1988 och ordförande för British Olympic Association sedan 1983. Boris Johnson som vid den tiden var Londons borgmästare har i efterhand hävdat att prinsessans insats, liksom kampanjledaren Sebastian Coe, kring 2005 var avgörande för att London fick arrangera olympiska sommarspelen 2012. Prinsessan var därefter ledamot för spelens lokala organisationskommitté.

Familj 

Prinsessan Anne gifte sig första gången den 14 november 1973 i Westminster Abbey med kaptenen Mark Phillips (född 22 september 1948) som var kavallerist. Som bröllopsgåva erhöll hon 1976 godsegendomen Gatcombe Park i grevskapet Gloucestershire från sin mor, som tidigare ägdes av den konservative politikern Richard Austen Butler, och som alltjämt är prinsessans privatägda egendom. Prinsessan har två barn från sitt första äktenskap: Peter (född 1977) och Zara (född 1981). 

Philips hade sitt tredje barn utomäktenskapligt med en annan ryttarinna under äktenskapet med prinsessan. Paret separerade i augusti 1989 efter rykten länge florerat om att de levde alltmer åtskillda liv och med ryktade romanser med andra personer. Skilsmässan trädde i kraft i april 1992.

Hon gifte om sig med sjöofficeren Timothy Laurence (född 1 mars 1955) den 12 december 1992, som tidigare var hennes mors adjutant (), vid en privat ceremoni i den kungliga kyrkan nära Balmoral Castle i Skottland.

Övriga titlar samt ordnar

Hennes officiella titel är The Princess Royal.  Funktionellt motsvarar den "seniorprinsessa" och i titulära sammanhang är den närmast jämförbar med en pärsvärdighet och används därför främst i hovcirkuläret och annan skrift. Titeln ges till den brittiska monarkens äldsta dotter, efter mönster från den franska monarkin där motsvarade titel var "Madame Royal" under ancien régime. 

Prinsessan Anne tilldelades titeln Princess Royal av sin mor år i juni 1987.  Av tradition kan titeln inte ges om det redan finns en levande innehavare, vilket är anledningen att hennes mor aldrig bar den innan hon blev drottning eftersom den tidigare innehavaren, Annes morfars syster, Prinsessan Mary, grevinna av Harewood dog först 1965. 

Hon har från födseln varit kunglig höghet och "prinsessa av Storbritannien" då hennes morfar kung Georg VI tillkännagav strax innan äldre brodern Charles föddes att barnen till hennes föräldrar skulle tituleras som fullvärdiga prinsar och prinsessor och inte enbart som barn till hertigparet av Edinburgh (fadern blev inte brittisk prins förrän 1957). Innan moderns trontillträde benämndes hon som Prinsessan Anne av Edinburgh (), då barn till en kunglig hertig enligt brittisk kutym sedan 1700-talet ges faderns hertigdöme som territoriell beteckning. Efter moderns trontillträde och fram till 1987 var benämningen Prinsessan Anne () då barn till den regerande monarken inte ges någon territoriell benämning inom riket.

Anfäder

Källor

Noter

Externa länkar
 www.royal.uk/the-princess-royal

Personer i Storbritannien under 1900-talet
Huset Windsor
Huset Oldenburg
Huset Mountbatten
Brittiska prinsessor
IOK-ledamöter
Brittiska amiraler
Kvinnor
Födda 1950
Levande personer
Riddare av Strumpebandsorden
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1976 från Storbritannien
Tävlande i ridsport vid olympiska sommarspelen 1976
Personer från London
Personer i Storbritannien under 2000-talet
Mottagare av Finlands Vita Ros’ orden